Landkreis Pirna ist der Name folgender ehemaliger Verwaltungseinheiten in Sachsen:

 Amtshauptmannschaft Pirna (1874–1952), ab 1939 Landkreis Pirna
 Kreis Pirna (1952–1994), ab 1990 Landkreis Pirna

Siehe auch:
 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (seit 2008), Landkreis mit Verwaltungssitz in Pirna
 Landkreis Sächsische Schweiz (1994–2008), ehemaliger Landkreis mit Verwaltungssitz in Pirna